Bogskär kan syfta på följande platser:

Åland 

 Bogskär, klippa,  Tre kala klippor som utgör Finlands sydligaste mark, med en fyr sedan 1882.
 Stora Bogskär, ö, 
 Bogskär (Jomala, Åland),